

Населені пункти та їхні частини

 Добецин — село в гміні Белхатув Белхатовського повіту Лодзинського воєводства
 Добецин — село в гміні Моґельниця Груєцького повіту Мазовецького воєводства
 Добецин — село в гміні Хинув Груєцького повіту Мазовецького воєводства
 Добецин — осада в гміні Белхатув Белхатовського повіту Лодзинського воєводства

Примітки